200 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXIV Igrzysk Olimpijskich w Seulu. Eliminacje miały miejsce 18 września, a finały 19 września 1988 roku.

Mistrzem olimpijskim został Australijczyk Duncan Armstrong, który czasem 1:47,25 pobił rekord świata. Srebrny medal wywalczył Szwed Anders Holmertz (1:47,89), a brąz Amerykanin Matt Biondi (1:47,99; rekord Ameryki). Tuż za podium znalazł się reprezentant Polski Artur Wojdat, który w finale uzyskał czas 1:48,40.

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje 
Najszybszych ośmiu zawodników kwalifikuje się do finału A (Q), a kolejnych ośmiu do finału B (q).

Finały

Finał B

Finał A

Przypisy 

Pływanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988